Ла Бетина има више значења:

 Ла Бетина (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Бетина (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику